Asklepios (lateinisch Asclepius) steht für:

 Asklepios, griechischer Gott der Heilkunst
 Asklepios von Tralleis, spätantiker Philosoph
 Asclepius, ein antiker literarischer Dialog, siehe Hermetik
 (4581) Asclepius, Asteroid
 Asklepios Kliniken, deutscher Klinikkonzern
 Asklepios (Ärztegewerkschaft), gegründet von Gernot Rainer in Wien.
 Nikolaus Asclepius (um 1500–1571), deutscher Rechtswissenschaftler, Philosoph, Staatsmann und Hochschullehrer

Siehe auch:
 Asclepi